Italia
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, ad Alassio
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, ad Apricale
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a L'Aquila
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, presso il Convento di San Pasquale ad Atessa
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, ad Avigliano
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Barletta
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Bisenti
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Bortigali
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Brescia
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Brindisi
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Brugherio
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, con annesso convento, a Busseto
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Calangianus
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Caltanissetta
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Castelbuono
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Castroreale
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Ferrara, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Firenze
 Chiesa di Santa Maria degli Angiolini, a Firenze
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Gallipoli
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Gardone Val Trompia
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Lavertezzo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Lecce
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Licodia Eubea
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Lodi
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Lonate Pozzolo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Milano
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Monte Sant'Angelo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Monza
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Murano
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, a Napoli
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Palermo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli (detta anche chiesa dell'Addolorata, del Bambin Gesù o delle Cappuccine Nuove), a Parma
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Perfugas
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Pistoia
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Pordenone
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Ravenna
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Sarna (Faenza)
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Valli, a Siena
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Sora

 Svizzera
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli (detta anche Santa Maria degli Angioli), a Lugano
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lavertezzo, frazione di Verzasca

Pagine correlate
 Santa Maria degli Angeli (disambigua)
 Basilica di Santa Maria degli Angeli (disambigua)
 Monastero di Santa Maria degli Angeli
 Chiesa della Madonna degli Angeli
 Chiesa di Nostra Signora degli Angeli